НПА — аббревиатура:
 Нормативный правовой акт
 Независимые предприниматели Amway
 Независимая психиатрическая ассоциация
 Народная повстанческая армия

Также может означать ряд политических партий, например:
 Народная партия Армении
 Новая антикапиталистическая партия (Франция) (, NPA)